Середчиха — топоним:

Населённые пункты 
 Середчиха — исчезнувшее село в Катон-Карагайском районе Восточно-Казахстанской области.

Реки 
 Середчиха — река в России, приток р. Обь.
 Середчиха — река в Казахстане, приток р. Черемошка (бассейн р. Бухтарма).